Татьянка:

 Татьянка — река в России, протекает в Самарской области.
 Татьянка — река в России, протекает в Огарковском сельском поселении Рыбинского района Ярославской области.